Kontinental Hockey League 2019/2020 , Kontinentalnaja chokkejnaja liga) var den tolfte säsongen av KHL. 24 lag spelade 62 omgångar med början den 1 september 2019. Alla lag mötte varandra i en bortamatch och en hemmamatch (46 omgångar). Dessutom spelade man ytterligare två gånger med lagen i sin division (10 omgångar) samt ytterligare fyra matcher mot lag den andra divisionen i samma konferens (6 omgångar). Totalt blev det 744 matcher under seriespelet.

Inför säsongen tillkännagavs ett nytt system att föra statistik på. Pucken och spelarna hade fått microchips som spårade rörelserna på isen. Systemet kan användas för att spåra hur mycket istid och pucktid spelarna har samt puckens och spelarens hastighet med möjlighet att göra diagram över på skärmarna i arenan under matchen.

Deltagande lag 
KHL:s styrelse beslutade i mars 2019 att fortsätta med 25 lag i serien även under säsongen 2019/2020. I juni meddelade dock det slovakiska laget HC Slovan Bratislava att de efter sju säsonger i ligan drar sig ur KHL på grund av ekonomiska problem. Som konsekvens av Slovans avhopp flyttades Torpedo Nizjnij Novgorod tillbaka till den västra konferensen.

Förlopp 
Säsongen började den 1 september med öppningscupen (, Kubok Otkrytija) där lagen från förra säsongens final i Gagarin Cup möttes igen; CSKA Moskva–Avangard Omsk. Matchen slutade 1–3.
Vid hemmapremiären i för det kinesiska laget Kunlun Red star kom endast 800 åskådare. Dessutom tvingades man pausa spelet flera gånger för att åtgärda isproblem. För detta utdömdes böter för klubben av KHL.

Grundserien
Grundserien spelades mellan den 1 september 2019 och 22 februari 2020.

Västra konferensen

Bobrovdivisionen

Tarasovdivisionen

Östra konferensen

Charlamovdivisionen

Tjernysjovdivisionen

Gagarin Cup 
KHL beslutade den 25 mars att ställa in kvarvarande matcher av Gagarin cup på grund av coronaviruspandemin. I maj beslutade man att resultatet av säsongen 2019/2020 skulle bli att de års första lagen rankades på samma plats listade i bokstavsordning eftersom man inte kunna slutföra Gagaring Cup.

Svenskar i KHL 
Inför säsongsstarten var 25 svenska ishockeyspelare kontrakterade för KHL-lag.

Referenser

Ishockeysäsongen 2019/2020
2019/2020
2019 i Ryssland
2019 i Kazakstan
2019 i Lettland
2019 i Vitryssland
2019 i Finland
2019 i Kina
2020 i Ryssland
2020 i Kazakstan
2020 i Lettland
2020 i Vitryssland
2020 i Finland
2020 i Kina